Osamu Kobayashi (seiyû), seiyû japonais né en 1934 : doubleur dans les versions japonaises de Ulysse (Ulysse 31) et de Alastor Maugrey (dans les films Harry Potter)
 Osamu Kobayashi (directeur d'animation), né en 1945 : directeur d'animation et fondateur du studio Ajiadô
 Osamu Kobayashi (illustrateur), (1964-2021) : réalisateur de l'anime Beck